Джефф Петри

 Петри, Джефф (род. 1948) — американский баскетболист.
 Петри, Джефф (род. 1987) — американский хоккеист.